Als Übereinkommen von Barcelona sind bekannt:

 das Übereinkommen von Barcelona von 1976 zum Schutz des Mittelmeers vor Verschmutzung
 das Übereinkommen und Statut von Barcelona von 1921 über die Freiheit des Durchgangsverkehrs
 das Übereinkommen und Statut über das Regime der schiffbaren Wasserwege von internationaler Bedeutung von 1921
 die Erklärung über die Anerkennung des Flaggenrechtes der Staaten ohne Meeresküste von 1921